A Liga Sul de Rugby também podendo ser chamada de Campeonato Sul Brasileiro Rugby foi uma competição de Rugby Union (15 jogadores por time), para as categorias Adulto Masculino e Juvenil Masculino e de Rugby Sevens (7 jogadoras por time) para a categoria Adulto Feminino. Este campeonato era disputado anualmente por clubes dos estados da Região Sul do Brasil (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul). O campeão qualificava-se na época para a Copa do Brasil de Rugby. Caso o vencedor da Liga Sul já estivesse na Copa do Brasil, o classificado seria o próximo da tabela de classificação.

História 
Entre os anos de 1999 e 2002 havia uma disputa apenas entre os clubes dos estados do Paraná e Santa Catarina, e quem vencia essa disputa, era considerado campeão Sul Brasileiro. Mas a Liga Sul de Rugby só começou em 2003, após o ingresso dos clubes do Rio Grande do Sul a competição.

A última edição da competição foi no ano de 2010. No ano de 2011 algumas equipes gaúchas acharam melhor desenvolver o rugby dentro do próprio estado e resolveram não participar da competição, como sobraram poucas equipes interessadas, a competição foi cancelada.

Com a necessidade de desenvolver o rugby feminino na Região Sul do Brasil, a Liga Sul de Rugby retornou em 2013, mas somente com a participação da categoria feminina.
Todas as edições da categoria feminina foram disputadas no modelo Rugby Sevens (7 jogadoras por time).

Edições

Categoria Adulto Masculino (Rugby Union)

Categoria Adulto Feminino (Rugby Sevens)

Categoria Juvenil Masculino (Rugby Union)

Clubes que participaram 

Legenda:
Início (J): Data inicial da pratica de rugby juvenil masculino no clube.
Início (F): Data inicial da pratica de rugby feminino no clube.
Participações (M): Número de participações do clube no campeonato na categoria Adulto Masculino
Participações (F): Número de participações do clube no campeonato na categoria Adulto Feminino
Participações (J): Número de participações do clube no campeonato na categoria Adulto Juvenil Masculino

Ver também 
 Copa do Brasil de Rugby

  Campeonato Nordestino de Rugby
  Copa Brasil Central de Rugby
  Copa Norte de Rugby XV

 Campeonato Gaúcho de Rugby
 Campeonato Catarinense de Rugby

Ligações externas 
 Paginá Oficial da Confederação Brasileira de Rugby
 Facebook Oficial da CBRu
 Página Oficial da Federação Gaúcha de Rugby
 Facebook Oficial da FGR
 Página Oficial da Federação Catarinense de Rugby
 Facebook Oficial da FECARU
 Página Oficial da Federação Paranaense de Rugby
 Facebook Oficial da FPRu

Liga Sul de Rugby